Constancia (del latín constence) es la capacidad o habilidad que tiene un cuerpo de permanecer en una posición, también puede referirse a la capacidad de sostenerse y hacer algo con eficacia.

Virtud
Constancia (virtud), nos conduce a llevar a cabo lo necesario para alcanzar nuestras metas.

Lugares
 Constancia (Maynas), localidad de Loremo, Perú.
 Constancia (Uruguay), localidad de Paysandú.
 Constancia, municipio de Portugal.
 Constância (freguesia), freguesia portuguesa del municipio de Constância
 Municipio de Constancia del Rosario, en Oaxaca, México
 Batey Constancia, paraje de la provincia Hato Mayor, República Dominicana
 Constanza (Alemania)
 La Constancia (Jerez de la Frontera), barrio de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.

Personas
 Constancia de la Mora, aristócrata española que apoyó firmemente la causa republicana durante la Guerra Civil.
 Flavia Máxima Constancia, emperatriz romana consorte.

Además
 Principio de constancia, enunciado por Freud
 Constancia (documento), documento en el que se hace constar algún hecho.
 Club Deportivo Constancia, equipo de fútbol de Inca, Mallorca, España.
 La Constancia (ferrería), antigua fábrica de altos hornos de la ciudad de Málaga
 Fundición La Constancia, antigua fábrica de construcciones metálicas en Linates (Jaén)
 La Constancia

Referencias

Enlaces externos